The Castaways – gruppo musicale garage rock

Film
The Castaways –  cortometraggio del 1909 diretto da J. Stuart Blackton
The Castaways –  cortometraggio del 1910 diretto da Sidney Olcott
The Castaway o The Castaways – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Castaway – cortometraggio del 1912 diretto da Bertram Bracken
The Castaways –  cortometraggio del 1915 diretto da Geoffrey H. Malins